Zkratka DMD může znamenat:

 Duchenneova muskulární dystrofie
 DMD (Digital Micromirror Device) – klíčová součást dataprojektoru
 Duben měsíc drabble – multifandomová challenge pořádaná Společností pro osvětu spisovatelů (SOS) a Týmem Bleskobrku. Jejím cílem je vybičovat tvůrčí aktivitu účastníků a donutit je napsat tolik fanfiction drabble, kolik se do měsíce dubna vejde. 
 Digital Mars D – kompilátor programovacího jazyka D
 Maticový displej – DMD Dot Matrix Display
 Digital Multilayer Disk – je formát optického disku vyvinutý firmou D Data Inc.